Ábrahám János (1903–1940) orvos, szülész-nőgyógyász
 Ábrahám János (?) operatőr, A kecskeméti filmstúdió alapító tagja
 Ábrahám János (1931–1996) erdélyi magyar író, újságíró
 Ábrahám János (1944–2003) ügyvéd, politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)